Бесча́стных — русская фамилия:

 Бесчастных, Владимир Евгеньевич (род. 1974) — футболист, тренер.
 Бесчастных, Михаил Евгеньевич (род. 1974) — футболист и футбольный судья.